Max Weber peut désigner :
 Max Weber (1864-1920), un économiste et sociologue allemand ;
 Max Weber (1881 à Byelostok (en 1807-1961), un peintre et sculpteur américain ;
 Max Weber (1897-1974), un homme politique, économiste et syndicaliste suisse ;
 Max Weber (1922-2007), un athlète allemand, spécialiste de la marche.